Staatsraad (staatsorgaan): 
Staatscollege met adviserende en/of rechterlijke bevoegdheden (ook wel aangeduid als Raad van State)
Staatsraad (Oostenrijk)
Staatsraad (Portugal)
Staatsraad (Suriname)
Staatshoofd: onder diverse communistische regimes fungeerde de Staatsraad als collectief staatshoofd
Staatsraad (Bulgarije)
Staatsraad van de DDR
Staatsraad (China)
Staatsraad (Roemenië)
staatsraad (ambt): lid van de Staatsraad of de Raad van State. In verschillende landen kan dit een verschillende betekenis hebben:
 staatsraad (België), lid van de Raad van State van België
 staatsraad (Frankrijk)
 staatsraad (Scandinavië), een vroeger door de koning verleende eretitel in Denemarken en Noorwegen
 staatsraad (Spanje)
 staatsraad (Nederland) of staatsraad in buitengewone dienst; een functie binnen de Raad van State van Nederland
Staatsraad (Orde van Malta): Souvereine Militaire Hospitaalorde van Sint-Jan van Jeruzalem, Rhodos en Malta bestuurt deze ridderorde en kiest in een conclaaf een prins-grootmeester
staatsraad (Rusland): 19e-eeuwse ambtenaar in het Russische Rijk